Messier 98 – galaktyka spiralna
 Barret M98 – amerykański karabin wyborowy
 M-98 – polski moździerz kalibru 98 mm